Osoby o tym nazwisku:
 Annamaria Furlan – włoska działaczka związkowa
 Massimo Furlan – szwajcarski artysta sztuki współczesnej, performer, aktor i reżyser teatralny
 Mira Furlan – jugosłowiańska i chorwacka aktorka filmowa